Il singolare maschile  del torneo di tennis Internazionali d'Italia 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Vitas Gerulaitis che ha battuto in finale Antonio Zugarelli 6–2, 7–6, 3–6, 7–6.

Teste di serie 

 Adriano Panatta (quarti di finale)

  Guillermo Vilas (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1977